Julio Anguita puede referirse a:

 Julio Anguita González (1941-2020), político español, líder de Izquierda Unida;
Julio Anguita Parrado (1971-2003), periodista español, hijo del anterior, fallecido en un centro de comunicaciones estadounidense bombardeado por tropas iraquíes.